Plaats in Indonesië
 Tambakroto (Kajen), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Tambakroto (Sayung), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java